

Geografia 
 Italia
 Collalto – frazione di Susegana in provincia di Treviso
 Collalto – frazione di Penne in provincia di Pescara
 Collalto – frazione di Colle di Val d'Elsa in provincia di Siena
 Collalto – frazione di Tarcento in provincia di Udine
 Collalto – frazione di Montebello Vicentino in provincia di Vicenza
 Monte Collalto – montagna delle Alpi Pusteresi
 Collalto Sabino – comune della provincia di Rieti
 Croazia
 Collalto (noto anche come Berda, in croato Brdo) – insediamento istriano nel comune di Buie

Altro  
 Collalto – casata di origine longobarda
 Antonio Collalto – matematico italiano
 Palazzo Zane Collalto – palazzo di Venezia